USS Abbot — название двух кораблей американского флота.

 USS Abbot (DD-184) — эсминец типа «Викс».
 USS Abbot (DD-629) — эсминец типа «Флетчер».